Горе́лик — еврейская фамилия, а также топоним.

Фамилия

А 
 Горелик, Абрам Зеликович (псевдоним — А. Лежнев; 1893—1938) — советский критик и литературовед.
 
 Горелик, Алла Моисеевна (род. 1937) — советский программист.

В 
 Горелик, Вольф Михайлович (1933—2013) — дирижёр театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, народный артист России (1999).

Г 
 Горелик, Габриэль Симонович (1906—1957) — советский физик и педагог.
 Горелик, Геннадий Ефимович (род. 1948) — советский и американский физик, историк физики.

Е 
 Горелик, Евгений Илларионович (1921—2006) — Герой Советского Союза.
 Горелик, Елена Валериевна (род. 1972) — писатель-фантаст (девичья фамилия).

З 
 Горелик, Залман Абрамович (1908—1987) — советский геолог, тектонист, организатор геологической службы Белоруссии.
 Горелик, Зиновий Самуилович (1904—1968) — Герой Советского Союза.

Л 
 
 Горелик, Леопольд Эммануилович (1899—1963) — советский экономист.
 Горелик, Лия Романовна (1934—1989) — специалист музейного дела, краевед, создатель Дома-музея братьев Столетовых во Владимире.
 Горелик, Лолита Марковна (род. 1963) — российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр.

М 
 Горелик, Марк Борисович (1922—2013) — российский художник.
 
 Горелик, Мордехай (1899—1990) — американский художник-постановщик, продюсер, режиссёр.

П 
 Горелик, Пётр Залманович (1918—2015) — советский военный деятель, полковник; литературовед.

С 
 Горелик, Сарра Анатольевна (1929—2015) — советский тренер по художественной гимнастике, заслуженный тренер РСФСР.
 Горелик, Семён Самуилович (1911—2007) — советский и российский учёный-металлург, специалист в области рекристаллизации металлов и сплавов.
 Горелик, Соломон Аронович (1913—1941) — Герой Советского Союза.
 Горелик, Софья Львовна (род. 1982) — российская театральная и телевизионная актриса, лауреатка премии «Золотой софит» (2006).

Ц 
 Горелик, Цаллер Абрамович (1902—19??) — советский военачальник, гвардии полковник.

 Кенни Джи (настоящее имя — Кеннет Брюс Горелик; род. 1956) — американский джазовый саксофонист.

Топоним 
 Горелик — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области России.

См. также 
 Горелики
 Гореликов